XII округ () или Хеђвидек () је један од 23 округа Будимпеште.

Спољашње везе 
 Хеђвидек

Окрузи Будимпеште